Le mot embranchement veut dire division en plusieurs branches.
Il peut donc être utilisé dans tous les domaines avec le même sens de division, mais avec une application différente:

 Dans le transport ferroviaire, un embranchement ferroviaire est une ligne de chemin de fer (ou voie) secondaire.
 Un embranchement ferroviaire peut constituer un embranchement particulier.
 En biologie, les embranchements sont de grandes divisions du monde vivant permettant partager les différents règnes en plusieurs fractions.
 En botanique ou biologie végétale, un embranchement est la division d'un tronc d'arbre en branches.
 Sur la route, un embranchement est une jonction de deux ou de plusieurs routes.

Mais aussi:
 embranchement fluvial,
 embranchement de gazoduc,
 embranchement de tunnel,
embranchement logiciel (Voir Fork).

Toponymes :
 Breteuil-Embranchement, hameau appartenant à la commune  de Bacouël, au canton de Breteuil-sur-Noye, au département de l'Oise et à la région Hauts-de-France : ce hameau tient son nom d'un embranchement ferroviaire.
 L'Embranchement, hameau appartenant à la commune française de La Chapelle-Urée, située dans le département de la Manche et la région Basse-Normandie.
 Gare de Breteuil-Embranchement.
 Gare de Gisors-Embranchement.